Moscheles ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Moscheles (1805–1889), deutsche Schriftstellerin und Herausgeberin
 Felix Moscheles (1833–1917), englischer Maler und Schriftsteller
 Ignaz Moscheles (1794–1870), böhmischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Julie Moscheles (1892–1956), tschechoslowakische Geographin 
 Margaret Moscheles (1854–1927), britische Malerin